Navnet Asser kan henvise til flere forskellige personer:
 Ærkebiskop Asser – (cirka 1055-1137) var Nordens første ærkebiskop.
 Asser Rig var en Sjællandsk høvding af Hvideslægten, født omkring 1080 og død formentlig 1151
 Asser (biskop i Roskilde) – død omkring 1158
 Biskop Asser (død 908/909) var en walisisk munk